Гурам Муразович Мчедлидзе (; 12 августа 1972, Очамчира, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — украинский и грузинский борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы.

Биография 
Родился в 1972 году в Очамчире. Выступая за Украину, в 1998 году занял 7-е место на чемпионате мира, и 12-е — на чемпионате Европы.

С 2000 года выступает за Грузию. В 2000 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы, но на Олимпийских играх в Сиднее стал лишь 13-м. В 2002 году занял 4-е место на чемпионате Европы, и 7-е — на чемпионате мира.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Украины
Борцы Грузии
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года